Malone est un gestionnaire de rapports de bugs collectif. Il est par exemple utilisé par LaunchPad pour la gestion de la section Universe composés des logiciels libres.

Il est unique, en ce sens qu'il comprend que les rapports de bugs peuvent être gérés depuis le logiciel et la distribution, et que si les bugs publiés pour le logiciel ou pour la distribution doivent être indépendants, ils partagent une même base d"informations.

Par exemple, Malone vous permet de publier un rapport de bug à propos d'un logiciel présent dans Gentoo Linux, avertissant les mainteneurs du bug. Si une personne ajoute une note indiquant que le problème est résolu sous Ubuntu, les mainteneurs du logiciel et de Gentoo reçoivent aussi les informations de corrections nécessaires.

Voir aussi 
Launchpad
Rosetta

Liens externes 
  Malone sur Launchpad
  Bugs dans Ubuntu
  Gestionnaires de bugs enregistrés sur Malone

Ubuntu